Елена Комарова:
* Комарова (Анкудинова), Елена Анатольевна (род. 1992) — российская биатлонистка.
 Комарова, Елена (en; род. 1985) — азербайджанская спортсменка-борец.